

Osoby o nazwisku Kwaśnik 
 Anna Kwaśnik-Piaścik (ur. 1946) – polska spadochroniarka
 Andrzej Kwaśnik (1956-2010) – polski ksiądz katolicki
 Andrzej Kwaśnik – major Wojska Polskiego, ostatni dowódca Centralnego Węzła Łączności Sił Powietrznych
 Dariusz Kwaśnik (ur. 1964) – polski aktor
 Stanisław Kwaśnik (1886-1961) – polski kompozytor, dyrygent i pedagog
 Zbigniew Kwaśnik – polski ekonomista, rektor Radomskiej Szkoły Wyższej